Plaats in Indonesië
 Suka Damai (Banda Mulia), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tamiang in de provincie Atjeh
 Suka Damai (Lauser), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tenggara in de provincie Atjeh
 Suka Damai (Lawe Sigala-Gala), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tenggara in de provincie Atjeh
 Suka Damai (Lembah Sabil), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Barat Daya in de provincie Atjeh
 Suka Damai (Lembah Seulawah), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Besar in de provincie Atjeh
 Suka Damai (Pante Bidari), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh
 Suka Damai (Pegasing), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tengah in de provincie Atjeh
 Suka Damai (Singkil), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Singkil in de provincie Atjeh
 Suka Damai (Timang Gajah), een plaats in het bestuurlijke gebied Bener Meriah in de provincie Atjeh
 Suka Damai (Mestong), een plaats in het bestuurlijke gebied Muaro Jambi in de provincie Jambi
 Suka Damai (Rimbo Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Tebo in de provincie Jambi
 Suka Damai (Kuala), een plaats in het bestuurlijke gebied Langkat in de provincie Noord-Sumatra
 Suka Damai (Sei Bamban), een plaats in het bestuurlijke gebied Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra
 Suka Damai (Sinunukan), een plaats in het bestuurlijke gebied Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra
 Suka Damai (Tambusai Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Rokan Hulu in de provincie Riau
 Suka Damai (Bayung Lencir), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Damai (Madang Suku III), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Damai (Pedamaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Damai (Plakat Tinggi), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Damai (Tanjung Lago), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Damai (Talang Ubi), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Sukadamai, doorverwijspagina